Questa è la prima edizione del torneo.

In finale Bogdan Bobrov e Sergey Fomin hanno sconfitto Sarp Ağabigün e Ergi Kırkın con il punteggio di 6–2, 5–7, [11–9].

Teste di serie 

  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Ramkumar Ramanathan (quarti di finale) 
  Vladyslav Manafov /  Oleg Prihodko (quarti di finale)

  Purav Raja /  Divij Sharan (semifinale) 
  Filip Bergevi /  Petros Tsitsipas (quarti di finale)

Wildcard 

  Matyas Füle /  Gergely Madarász (primo turno)

  Attila Boros /  Botond Kisantal (primo turno)

Alternate 

  Rimpei Kawakami /  Aldin Šetkić (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Kiskút Open 2023